Oriente 2da. Sección kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Oriente 2da. Sección, Paraíso, ort, Tabasco, 
 Oriente 2da. Sección, Comalcalco, ort, Tabasco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar